Славко Вранеш (; род. 30 января 1983 года, в Плевле, СФРЮ) — черногорский баскетболист, центровой. Был выбран на драфте НБА 2003 года командой «Нью-Йорк Никс» под 39-м номером. С ростом 230 см, который оспаривают многие специалисты, занимает третье место в списке самых высоких баскетболистов в истории НБА. Также являлся одним из самых высоких баскетболистов в мире.

Карьера

Клубная 
Баскетбольную карьеру Вранеш начинал в сербском «ФМП Железник» в 1997 году. Будучи юниором, перешёл в турецкую команду «Тофаш», где выступал в сезоне 2000-01 годов. Затем выступал за ещё одну турецкую команду — «Эфес Пилсен». Из-за невозможности адаптироваться в 2002 году вернулся в Черногорию, где отыграл три сезона за «Будучност».

Выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2003 года и под общим 39-м номером был выбран клубом «Нью-Йорк Никс». В декабре 2003 года был отчислен из «Никс». В начале января 2004 года подписал 10-дневный контракт с другой командой НБА, «Портленд Трэйл Блэйзерс», однако в сезоне, как и в НБА, принял участие всего в одном матче.

После этого некоторое время провёл в белградской «Црвене звезде». В 2004—2007 годах вновь выступал за «Будучност». В октябре 2007 года подписал трёхлетний контракт с белградским «Партизаном».

Сезон 2010-11 годов провёл в казанском УНИКСе. В октябре 2011 года подписал контракт с иранской командой «Петрохими Бандар Имам». С 2013 года выступал за сербский «Металац».

Международная 
Являлся игроком национальной сборной Черногории.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

См. также 
 Список самых высоких баскетболистов в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Евробаскете

Баскетболисты Черногории
Игроки сборной Черногории по баскетболу
Баскетболисты НБА с ростом выше 220 см
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Будучност»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Металац»
Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
Игроки БК «Зоб Ахан»